APUD (Dnes) – system rozsianych komórek endokrynnych
 Dnes (program informacyjny) – program informacyjny słowackiej telewizji Markíza